El Papayo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Papayo, Copala, ort, 
 El Papayo, San Marcos, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar